Mattia Altobelli est un nom pouvant désigner :

  (né en 1983), joueur italien de football ;
  (né en 1995), joueur italien de football.